FPE est un sigle qui peut désigner :
 Fonction publique de l'État, une composante de la fonction publique française ;
 Free-piston engine (en français, moteur à pistons libres), un moteur à combustion interne à deux temps, à allumage spontané ;
 Fokker-Planck equation (en français, équation de Fokker-Planck), une équation aux dérivées partielles linéaire que doit satisfaire la densité de probabilité de transition d'un processus de Markov.
Financière des Paiements Électroniques, un établissement financier créateur de la marque Nickel, permettant d'ouvrir un compte bancaire avec un RIB, une carte de paiement MasterCard, quelle que soit sa situation bancaire.